(Julius) Eduard Hitzig, né: Isaac Elias Itzig (1838, Berlin  1907, St. Blasien)
 Ferdinand Hitzig (1807, Hauingen  1875, Heidelberg)
 (Georg Heinrich) Friedrich Hitzig (1811, Berlin  1881, Berlin)
 (Julius) Eduard Hitzig (1780, Berlin  1849, Berlin)
Patronyme allemand
Patronyme juif